

Arte
 Il supporto, in arte.

Chimica
 In chimica, supporto catalitico
 In elettrochimica, un elettrolita di supporto è una sostanza ionica presente in soluzione per assicurarne la conduttività elettrica, ma che non partecipa alle reazioni redox (un esempio è il cloruro di potassio in un ponte salino).

Economia
 In economia e finanza, il supporto relativo ad un titolo.
 Supporto (commercio) – il supporto fornito al cliente prima, durante e dopo la vendita al cliente.

Informatica
 Supporto di memoria – come un compact disc o un nastro magnetico.
 Periodo di supporto – lasso temporale nel quale sono garantiti gli aggiornamenti di un software.

Matematica
 In analisi, il supporto di una funzione o di una curva è la chiusura dell'insieme dei punti del dominio dove tale funzione non si annulla.
 In teoria della misura, il supporto di una misura è il più grande sottoinsieme (chiuso) dello spazio in cui ogni intorno aperto di ogni punto ha misura positiva.

Note

Bibliografia

Altri progetti